Бражник:

 Бражники () — семейство насекомых отряда чешуекрылых.

Фамилия 
 Бражник, Валентина Сергеевна (род. 1950) — советская и российская театральная актриса.
 Бражник, Василий Михайлович (1914— ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бражник, Владимир Иванович (1924—1999) — советский спортсмен и тренер (лёгкая атлетика), сын Ивана Бражника.
 Бражник, Вячеслав Степанович (1957—1986) — машинист турбинного цеха на Чернобыльской АЭС.
 Бражник, Евгений Владимирович (род. 1945) — советский, российский дирижёр.
 Бражник, Иван Андреевич (1897—1965) — советский спортсмен, тренер и педагог. 
 Бражник, Игорь Иванович (род. 1941) — мастер спорта СССР по лёгкой атлетике.
 Бражник, Леонид Фёдорович (1917—1992) — белорусский оперный певец (бас) и педагог.
 Бражник, Фёдор Сазонович (1927—2005) — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Военного университета.

 Двойная фамилия
 Заболоцкий-Бражник, Василий Иванович (XV—XVI в.) — русский воевода.

Персонажи 
 Бражник — антагонист мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».

См. также